«Santa Clara» puede referirse a:

Religión 
 Clara de Montefalco (c.1268–1308)
 Clara de Asís (1194-1253), cofundadora del franciscanismo (Clarisas);

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santa Clara, ;
 Convento de Santa Clara, ;
 Monasterio de Santa Clara, ;

Divisiones administrativas

Argentina 
 Santa Clara del Mar, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Santa Clara, localidad de la Provincia de Jujuy;
 Santa Clara, localidad de la Provincia de La Rioja;
 Santa Clara, localidad de la Provincia de Mendoza;
 Santa Clara de Buena Vista, localidad en el departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe;
 Santa Clara de Saguier, localidad en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe;

Chile 
 Santa Clara, pueblo en la Región del Bío-Bío;

Cuba 
 Santa Clara, ciudad de la provincia de Villa Clara;

El Salvador 
 Santa Clara, localidad en el departamento de San Vicente;

España 
 Santa Clara (Albacete), urbanización del municipio de Albacete, provincia de Albacete.
 Santa Clara (Altea), localidad del municipio de Altea, provincia de Alicante.
 Santa Clara (Callosa d'en Sarrià), urbanización del municipio de Callosa d'en Sarrià, provincia de Alicante.
 Santa Clara (Belalcázar), localidad del municipio de Belalcázar, provincia de Córdoba.
 Santa Clara (Córdoba), localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba.
 Santa Clara de Novás, lugar de la parroquia de Muro, concello de Puerto del Son, provincia de La Coruña.
 Santa Clara (Brihuega), localidad del municipio de Brihuega, provincia de Guadalajara.
 Santa Clara (Ayamonte), localidad del municipio de Ayamonte, provincia de Huelva.
 Santa Clara (Bargas), localidad del municipio de Bargas, provincia de Toledo.
 Santa Clara de Avedillo, municipio de la provincia de Zamora.
 Santa Clara (Sevilla), barriada en el distrito Este de Sevilla.
 Santa Clara (Santa Cruz de Tenerife), barrio de Santa Cruz de Tenerife.

Estados Unidos 
 Condado de Santa Clara, división administrativa en el estado de California;
 Santa Clara, localidad en el estado de California;
 Santa Clara, localidad en el estado de Nuevo México;
 Santa Clara, localidad en el estado de Nueva York;

México 
 Santa Clara del Cobre, localidad en el estado de Michoacán;

Panamá 
 Santa Clara, corregimiento de la provincia de Chiriquí;
 Santa Clara, corregimiento de la provincia de Panamá Oeste;

Perú 
 Santa Clara, distrito de Ate Vitarte, Lima;

Portugal 
 Santa Clara, división administrativa en la Isla de San Miguel, Azores;
 Santa Clara, antigua freguesia portuguesa en el distrito de Coímbra;

Uruguay 
 Santa Clara de Olimar, localidad del departamento de Treinta y Tres;

Geografía 
 Isla (de) Santa Clara, ;

Literatura 
 Santa Clara (1941-1945), serie de libros infantiles de Enid Blyton;